Baastad bezeichnet
 alternativ die Stadt Båstad

Baastad ist der Familienname von
 Einar Friis Baastad (1890–1968), norwegischer Fußballspieler